L'edizione 1941-1942 della Lega Nazionale vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Alessandro Frigerio (FC Lugano), con 23 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Spareggio scudetto 

Grasshopper-Club Zürich Campione di Svizzera grazie alla regola dei gol fuori casa.

Verdetti 
  Grasshopper Club Zürich Campione di Svizzera 1941-1942.
  Grasshopper Club Zürich vincitrice della Coppa Svizzera 1941-1942.
  La Chaux-de-Fonds retrocesso in Prima Lega 1942-1943.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1941
Calcio nel 1942
1941-1942